Jméno a příjmení Odd Berg má více nositelů:
 Odd Berg (cyklista) (* 1923) – norský cyklista
 Odd Berg (fotbalista) (* 1952) – norský fotbalista a později fotbalový trenér